Polymorfism betecknar i allmänhet något som kan anta flera olika former. Det har emellertid flera specifika betydelser:

Polymorfism (biologi) – förekomsten av två eller flera varianter inom en art
Polymorfism (tumör) – förekomsten av två eller flera cellvarianter inom en tumör

Programmering
Polymorfisk kod – självmodifierande programkod konstruerad för att undvika att detekteras av antivirus-program.
Polymorfism (programmering) – att en symbol, till exempel en variabel, kan ha olika datatyper i ett och samma program och att datatypen kan ändras under programmets gång.
Polymorfism (objektorienterad programmering) – att en metod med samma namn och samma argument, kan finnas för många klasser.

Fasta tillståndets kemi
Polymorfi – en kemisk förening kan bilda minst två olika former av kristallstruktur.